PRPH2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 346 амінокислот, а молекулярна маса — 39 186.

Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки